En Pologne, Grabek peut faire référence à :

 Grabek, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Grabek, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Grabek, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Grabek, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.